Michael Kausch ist der Name folgender Personen:

* Michael Kausch (Lehrer) (1877–1942), deutsch-rumänischer Lehrer und Politiker
 Michael Kausch (Schauspieler) (* 1949), deutscher Schauspieler